Aceasta este o listă Swadesh de 207 cuvinte în limbile română și greacă modernă.

Prezentare 

Elaborată de lingvistul american Morris Swadesh ca instrument de studiu al limbilor, lista cuprinde un vocabular de bază presupus a exista în toate limbile. Există mai multe versiuni ale listei, principalele fiind:

 lista de 207 cuvinte, dintre care nu toate se găsesc în toate limbile (de exemplu „șarpe” și „zăpadă”)
 versiunea redusă de 100 de cuvinte

Lista aceasta nu trebuie considerată ca un lexic elementar ce ar permite comunicarea cu vorbitorii limbii, ci doar ca o posibilitate de a lua un prim contact cu limba.

Pentru detalii, a se vedea articolul Listă Swadesh.

Lista

Observații 

 Cuvintele scrise cu caractere aldine figurează și în lista de 100 de cuvinte.
 Se dă numai o singură formă a substantivelor, pronumelor și adjectivelor.
 Variantele din aceeași celulă ce apar una sub alta sunt echivalente cu variantele corespunzătoare din coloana de alături.
 În limba greacă, verbele sunt date la persoana I-a singular a indicativului prezent, forma care apare în dicționare.

Vezi și 
 Limba greacă

Grecești